Brasilier ist der Familienname folgender Personen:

 André Brasilier (* 1929), französischer Maler
 Jacques Brasilier (1883–1965), französischer Maler (Symbolismus)
 Jean Brasilier (1926–2005), französischer Architekt